Brave New World (roman), een dystopische roman van Aldous Huxley
Brave New World (film), een televisiefilm uit 1998 gebaseerd op de roman
Brave New World (1980), een Amerikaanse film uit 1980
Brave New World (Iron Maiden), een album van Iron Maiden
Brave New World (Hawklords), een album van Hawklords
Brave New World (Styx), het debuutalbum van Styx uit 1972
Brave New World (Heroes), een aflevering uit de televisieserie Heroes
Brave New World (RPG), een rollenspel uitgegeven door Pinnacle Entertainment Group
Civilization V: Brave New World, een uitbreidingspakket van het computerspel Civilization V uit 2013